ZCM steht für:
 ZENworks Configuration Management, siehe Novell ZENworks
 Zurich Capital Markets, US-amerikanische Tochtergesellschaft der Zurich Insurance Group

ZCM